Кубок Англии 1983/84 — 103-й сезон старейшего футбольного турнира, Кубка Футбольной ассоциации, более известного как Кубок Англии. Победу в турнире в четвёртый раз в своей истории одержал ливерпульский клуб «Эвертон», обыгравший в финале на «Уэмбли» «Уотфорд» со счётом 2:0.

Первый раунд 
Матчи первого раунда были сыграны 19-20 ноября 1983 года. Переигровки — с 21 по 28 ноября.

Второй раунд 
Игры этого раунда были сыграны 10 декабря, переигровки — 13 и 14 декабря.

Третий раунд 
Матчи третьего раунда были запланированы на 6-8 января 1984 года. Переигровки — на 10 и 11 января.

Четвёртый раунд 
Матчи четвёртого раунда были сыграны 28 и 29 января. Переигровки — 30 января и 1 февраля.

Пятый раунд 
Матчи этого раунда были сыграны 17-18 февраля. Переигровки не потребовались.

Шестой раунд 
Матчи шестого раунда были сыграны 10-11 марта. Переигровки — 14 и 20 марта.

Полуфиналы

Финал

Примечания

Ссылки 
 The FA.com — Сайт Кубка ФА
 Кубок ФА на BBC.co.uk
 Новости Кубка ФА на Reuters.co.uk

1983
Англия
Футбол в Европе в 1983 году
Футбол в Европе в 1984 году
Спорт в Великобритании в 1983 году
Спорт в Великобритании в 1984 году